

Patronyme 
 Brendan Eich (1964-), informaticien américain, créateur du langage JavaScript
 Günter Eich (1907–1972), écrivain allemand
 Walter Eich (1925-2018), joueur de football suisse

Toponyme

Eich  (Grand-Eich et Petit-Eich), quartiers de Réding.
 Eich, quartier de Sarralbe.

Eich, commune du land de Rhénanie-Palatinat

Eich, quartier de Luxembourg-ville

Eich, commune suisse du canton de Lucerne

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme